Aurach kan henvise til:

 byer
 Aurach (Landkreis Ansbach) – kommune i Landkreis Ansbach, Mittelfranken, Bayern, Tyskland
 Aurach (Fischbachau) – bydel i kommunen Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern, Tyskland
 Aurach bei Kitzbühel – kommune i Bezirk Kitzbühel, Tirol, Østrig
 Aurach am Hongar – kommune i Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, Østrig

 floder
 Aurach (Rednitz) – biflod til Regnitz, Bayern
 Aurach (Regnitz, Oberfranken) – biflod til Regnitz, Oberfranken, Bayern
 Aurach (Regnitz, Mittelfranken) – biflod til Regnitz, Mittelfranken, Bayern
 Aurach (Ager) – biflod til Ager, Oberösterreich, Østrig